

Toponyme
 Bassillon, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Bassillon-Vauzé ;
 Bassillon-Vauzé, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme